World Series by Nissan sezona 2004 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2004.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

2004 v športu
2004